Invenzione – un oggetto, un procedimento o una tecnica che presenta elementi di innovazione e originalità.
 Invenzione – nel diritto civile, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.
 Nell'ambito religioso, indica il ritrovamento del corpo di un santo.
 Invenzione – in musica, indica una composizione polifonica schematicamente libera. Nel '600 fu usata per la prima volta dai violinisti italiani. Il termine fu adottato da Johann Sebastian Bach quando intitolò la sua raccolta di pezzi a due e tre voci per clavicembalo.
 Invenzione – installazione artistica realizzata nel 2004 dai coniugi Franz West e Tamuna Sirbiladze